|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Star Mazda Championship 2005
|-
| vorige: 2004 || volgende: 2006 || 
|}

Het Star Mazda Championship 2005 was het zevende kampioenschap van de Formule Mazda. Het kampioenschap bestond uit 12 races verdeeld over 12 raceweekenden. 

Raphael Matos won het kampioenschap met vier overwinningen en acht podiumplaatsen. Zijn slechtste finish was een elfde plaats in Pikes Peak. Nieuwkomer Robbie Pecorari eindigde als tweede met drie overwinningen en zeven podiumplaatsen met een slechtste finish op een negende plaats op Road Atlanta. James Hinchcliffe (ook een nieuwkomer) werd derde in het kampioenschap met drie overwinningen en zes podiumplaatsen. Graham Rahal en Marco Andretti werden respectievelijk vierde en vijfde in het kampioenschap.

Micky Gilbert won het Expert kampioenschap (voor rijders in de leeftijdscategorie 30 jaar en ouder) en eindigde elfde in het algemene kampioenschap. John Pew won het Masters kampioenschap (voor rijders in de leeftijdscategorie 40 jaar en ouder) en werd vijftiende in het algemene kampioenschap.

Races

Uitslagen 

- * Bestraft met 6 punten aftrek - Montreal

- ^ Bestraft met 4 punten aftrek - Infineon Raceway

- # Bestraft met 15 punten aftrek - Road America

- ^^ Bestraft met 10 punten aftrek - Road America

- ** Bestraft met 32 punten aftrek - Road America

- ~ Bestraft met 20 punten aftrek - Mosport

Autosport in 2005
2005